

Geografia
 Albiano – comune italiano della provincia di Trento
 Albiano - frazione di Minucciano in provincia di Lucca
 Albiano – frazione di Montemurlo in provincia di Prato
 Albiano d'Ivrea – comune italiano della città metropolitana di Torino
 Albiano Magra – frazione di Aulla in provincia di Massa

Geologia
 Albiano – età del periodo Cretacico